El término María Teresa Rodríguez puede referirse a: Hija de Hernan Rodríguez futbolista (1958)
 María Teresa Rodríguez, primera esposa de Vicente Yáñez Pinzón, el navegante y descubridor de las Américas; 
 María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Alayza (1781-1803), aristócrata española, esposa de Simón Bolívar;
 María Teresa Rodríguez Rodríguez (1923-2013), pianista mexicana, directora del Conservatorio Nacional de Música;
 María Teresa Rodríguez Rodríguez (1986- ), modelo costarricense y Miss Costa Rica 2008;
 María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (1981- ), política española.